Chopra est le nom de famille de plusieurs personnalités indiennes ou d'origine indienne.

Cinéma indien :

 Aditya Chopra, fils de Yash Chopra, réalisateur, scénariste et producteur,
Baldev Raj Chopra, réalisateur et producteur,
Tisca Chopra, actrice,
 Uday Chopra, fils de Yash Chopra, acteur.
Yash Chopra, réalisateur et producteur et frère de Baldev Raj Chopra,

Autres personnalités :

 Aneesh Chopra, informaticien américain et responsable fédéral de la technologie (CIO) dans l'administration Obama,
 Deepak Chopra (né en 1946), médecin, auteur et penseur New Age américain,
 Michael Chopra, footballeur britannique,
 Neeraj Chopra, athlète indien,
 Pran Chopra, journaliste indien,
 Prem Chopra (né en 1935), acteur indien,
 Priyanka Chopra, Miss Monde 2000 et actrice indienne,
 Parineeti Chopra, actrice indienne, cousine de Priyanka,
 Vidhu Vinod Chopra, réalisateur, scénariste, producteur et acteur indien.

Homonymie de patronyme indien

sv:Jater#C